Theron kan som auktorsförkortning betyda:

 Pieter D. Theron
 Johannes Jacobus Theron

Robotskapade auktorsförkortningar